Натуральне число 1210
 1210 рік до нашої ери
 1210 рік нашої ери